Ченог — название двух притоков Камы, протекающих в Кировской области:

 Ченог, 1640 км от устья по лв. берегу р. Кама
 Ченог 1652 км от устья по лв. берегу р. Кама